Le sigle CPJP peut faire référence à :
 La Coopération policière et judiciaire en matière pénale, le troisième des trois piliers instaurés par le Traité sur l'Union européenne (ou traité de Maastricht).
 La Convention des patriotes pour la justice et la paix, groupe rebelle de la Centrafrique